Ernesto Santos das Chagas (Rio de Janeiro, 7 de junho de 1956) foi um futebolista brasileiro, zagueiro, que atualmente trabalha como treinador de futebol profissional no estado do Rio de Janeiro.

Carreira 
Aos 17 anos, em 1973, começou sua carreira na base do Botafogo Futebol e Regatas. Sua estreia no profissional ocorreu três anos depois, em 1976, no Portuguesa do Rio de Janeiro. Durante nove anos atuou em diversos clubes de futebol no Brasil e fora, como Sampaio Corrêa Futebol Clube, Goiânia Esporte Clube, Club Deportivo Especializado Formativo Audaz Octubrino, Botafogo Sport Club, Esporte Clube São Bento, Associação Desportiva Jequié e Campinense Clube. Com o Sampaio Corrêa foi campeão maranhense em 1980.

Na Mídia 
No início de sua carreira, Ernesto foi capa da Revista Esportica Loteca de 1977, quando jogava no Portuguesa. 

Em 1980, Ernesto, campeão maranhense com o Sampaio Correio desse ano, apareceu na primeira Edição dos Campeões da Revista Placar. Chagas e seus colegas de time tornaram-se pôster de Placar e uma reportagem na edição relatou a força do time que mesmo desacreditado durante a temporada conseguiu conquistar o título.

Referências 

Nascidos em 1956
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas da Associação Atlética Portuguesa (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Sampaio Corrêa Futebol Clube
Futebolistas do Goiânia Esporte Clube
Futebolistas do Esporte Clube São Bento
Futebolistas do Campinense Clube